3 miejscowości w Polsce 
 Noskowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września 
 Noskowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno 
 Noskowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

Zobacz też
 Nosków